Регионална лига Републике Српске у фудбалу 2014/15. је седмо по реду такмичење Регионална лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. У сезони 2014/15. се такмичило 50 клубова, у четири групе, од чега у Групи Запад16 ,Групи Центар и Групи Исток по 14 клубова, те у Групи Југ 6 клубова.

Резултати групе Запад

Резултати групе Центар

Резултати групе Исток 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Резултати групе Југ

Види још 
 Фудбалски савез Републике Српске
 Регионална лига Републике Српске у фудбалу

Референце

Спољашње везе
 Фудбалски савез Републике Српске 
 https://sportdc.net/league/1831

Регионална лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2014/15.